Török Sándor

 Török Sándor (1822–1894) megyei alispán, országgyűlési képviselő, földbirtokos 
 Török Sándor (1881–1939) sportlövő olimpikon (1906, 1912), huszárfőhadnagy
 Török Sándor (1904–1985) író, műfordító, antropozófus
 Török Sándor (1911–1990) újságíró, költő, novellista
 Török Sándor (1930–1999) labdarúgó (DVTK)
 Török Sándor (1932–2005) úszó- és vízilabda-szakedző, első osztályú játékvezető
 Török Sándor (1934) politikus, országgyűlési képviselő (1985–90)
 Török Sándor (1936–2006) festőművész
 Török Sándor (1981) labdarúgó (REAC)

hasonló nevűek
 Török Sándor Béla (1911–1990) színházi szakíró